Interkontinentalni kup 1995. je nogometna utakmica koju su 28. studenog 1995. na tokijskom Nacionalnom olimpijskom stadionu odigrali nizozemski Ajax i brazilski Grêmio. Riječ je o susretu pobjednika Lige prvaka i Cope Libertadores u kojem je slavio amsterdamski sastav boljim izvođenjem jedanaesteraca. Igračem utakmice proglašen je Danny Blind koji je ujedno zabio posljednji i odlučujući penal.

Za Ajax je to bio drugi osvojeni naslov (nakon pobjede nad Independienteom 1972.) a za Grêmio drugo finale ovog natjecanja.

Susret

Izvori 

1995.
Nogometne utakmice u Japanu